

Patronyme 

famille
 famille de Labretoigne du Mazel, une famille de la bourgeoisie française ;

personnalités
 Abraham Mazel (1677-1710), camisard ;
 Anthony Mazel (1981-), joueur français de rugby ;
 Aurélien Mazel (1982-), joueur français de football ;
 David Mazel (16??-1725), théologien et traducteur français ;
 Florian Mazel (1972-), historien français ;
 Geneviève Moracchini-Mazel (1926-2014), chercheuse et archéologue française ;
 Ginette Mazel (1935-), joueuse française de basket-ball ;
 Henri Mazel (1864-1947), journaliste et auteur dramatique français ;
 Olivier Mazel (1858-1940), général français ;
 Pierre Mazel (1884-1965), médecin et résistant français ;
 .

Pseudonyme 

 Luc Maezelle (1931-), auteur de bandes dessinées belge.

Hydronyme 

 Mazel, un ruisseau français coulant dans le département de la Haute-Loire.

Référence

Voir aussi 
 Lorin Maazel (1930-2014), un chef d'orchestre, violoniste et compositeur américain